Атака «злой двойник» () — разновидность фишинга, применяемая в беспроводных компьютерных сетях. Атакующий создает копию беспроводной точки доступа, находящейся в радиусе приёма пользователя, тем самым подменяет оригинальную точку доступа двойником, к которому подключается пользователь, открывая злоумышленнику возможность доступа к конфиденциальной информации.

Распространённость 
В связи с небольшой, в сравнении с Европой, плотностью беспроводных сетей в России, данная атака не встречается так часто, как на территории Европы и Америки. Статистика по такому роду атак отсутствует ещё и потому, что обнаружить, а тем более запротоколировать факт хищения информации крайне сложно. Тем не менее, беспроводные сети приобретают всё большую и большую популярность, поэтому в скором времени угроза от такого рода атак может стать вполне реальной. В особенности атака «злой двойник» применима к открытым беспроводным сетям, потому что атакующему не нужно предварительно взламывать защищённую сеть с целью получения пароля.

Оборудование 
Реализовать атаку «злой двойник» может любой человек, имеющий достаточные знания и подходящее оборудование, например, ноутбук с сетевым адаптером Wi-Fi, поддерживающим режим точки доступа. При современном развитии технологий многие беспроводные адаптеры поддерживают данный режим.

Описание атаки 

 Первым этапом злоумышленник должен провести радиоразведку места, где он предполагает установить беспроводную точку-двойника. В результате данной разведки атакующий получит информацию о всех доступных Wi-Fi-сетях, их SSID и типе шифрования. Также он получит информацию об активных клиентах беспроводных сетей в виде MAC-адресов как клиентов, так и точек доступа (BSSID).
 Дальше атакующий может использовать полученные на этапе анализа SSID и BSSID выбранной для атаки точки доступа для создания своего клона этой точки. «Злая» точка доступа может располагаться как физически ближе к атакуемому, так и находиться на достаточном расстоянии, в случае чего злоумышленник может использовать направленные антенны для усиления сигнала в зоне приёма жертвы.
 Когда точка-двойник установлена, и мощность приема/передачи двойника в зоне приёма клиента превышает мощность копируемой точки доступа, велика вероятность, что атакуемый подключится именно к клону, а не к оригинальной точке доступа.
 После подключения клиента к точке доступа злоумышленника становится возможным не только сохранить весь сетевой трафик с целью дальнейшего анализа, но и подменить логин-страницы популярных сайтов, таких, как google.com и vk.com незаметно для пользователя. При этом атакуемый вводит свои персональные данные в такую форму, и они оказываются у злоумышленника. После этого атаку можно считать завершенной, и атакующий может просто выключить свою точку, тем самым скрыв факт своего присутствия.

Защита 
 Внимательность. Зачастую возможно обнаружить подмену логин-страниц из-за недостаточно точного копирования оригинала атакующим. Следует обращать внимание на мелочи, такие, как анимации на странице, присутствие на странице всех картинок, соответствие версий страницы, например, для мобильных устройств или нет.
 Использовать виртуальную частную сеть при подключении к открытым беспроводным сетям. В этом случае сетевой трафик на пути от клиента до VPN-сервера зашифрован. Атакующий не сможет получить из канала связи информацию о действиях клиента и подменить оригинальные сайты фишинговыми двойниками.
 Следить за сообщениями браузера о нарушении шифрования или несоответствующих сертификатах безопасности. При попытке подмены сайта, использующего шифрование канала связи на уровне протокола (протоколы SSL/TLS/HTTPS), браузер может выдать ошибку.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Aircrack-ng
 Airsnarf
 CNN.com
 PC World
 Jasager – Karma on The Fon
 The End of The Internet (using Jasager)

Мошенничество
Интернет
Информационная безопасность